Smollett je anglické a skotské příjmení, původním významem small head. K nositelům patří:

 Jussie Smollett (* 1982), americký herec
 Jake Smollett (* 1989), americký herec
 Jurnee Smollett (* 1986), americká herečka
 Peter Smollett (1912–1980), v Rakousku narozený britský novinář, ruský špion
 Tobias Smollett (1721–1771), skotský spisovatel

 ve fikci
 Alexander Smollett, kapitán Hispanioly v románu Ostrov pokladů

Externí odkazy